

Боулінг-Грін — місто, штат Флорида
 Боулінг-Грін — місто, штат Кентуккі
 Боулінг-Грін — місто, штат Міссурі
 Боулінг-Грін — місто, штат Огайо
 Боулінг-Грін — місто, штат Вірджинія
 Боулінг-Грін — переписна місцевість, штат Меріленд